Muwatalli es el nombre de dos reyes hititas:

 Muwatalli I (siglo XV a. C.): rey hitita del imperio antiguo. Usurpador. Asesinó a Huzziya II.
 Muwatalli II (1295-1272 a. C.): rey hitita del imperio nuevo. Es famoso por su guerra contra Egipto, y la batalla de Qadesh.